Eparque ou Éparque est un nom propre ou un nom commun qui peut désigner :

Nom commun 
 Un éparque est un ordinaire épiscopal, titulaire d'une éparchie.
 Éparque est la dignité attribuée au préfet de Constantinople dans l'Empire byzantin.

Saint chrétien 
 Éparque (en Latin : Eparchius) (Périgueux, c. 504 † Angoulême, 17 mai 581), appelé Cybar, prêtre, thaumaturge et reclus à Angoulême, premièrement moine dans le cloître de Sedaciae, puis ermite dans Angoulême, qui a fondé plus tard un ermitière de lequel devenu abbé, et qui vivra  enmuré dans sa celle ; saint, fêté le  ; fils de Felix Aurelius, comes de Périgueux, , et de Principia, une parente d'Avitus, et petit-fils paternel de Felicissimus, comes de Périgueux,  ; son arrière-neveu Aurelius était le beau-père de Fruela de Cantabrie.

Notes et références